Klopčič, eingedeutscht auch Klopcic, ist der Familienname folgender Personen:

 France Klopčič (1903–1984), jugoslawischer Politiker, Historiker und Übersetzer
 Marian Klopcic (* 1992), österreichischer Handballspieler
 Matjaž Klopčič (1934–2007), jugoslawischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Mile Klopčič (1905–1984), jugoslawischer Dichter und Übersetzer
 Rok Klopčič (1933–2010), jugoslawischer bzw. slowenischer Violinist und Hochschullehrer